Дарга:

Персоналии 
 Дарга, Клаус (род. 1934 г.) — немецкий шахматист; гроссмейстер (1964).
 Дарга, Мухибе (1921—2018) — одна из первых женщин-археологов Турции, филолог, хеттолог.

Топоним 
Дарга — топоним нанайского происхождения:
 Дарга — река в Амурском районе Хабаровского края, левый приток Амура.
 Дарга — пойменное озеро в долине Амура, Хабаровский край.
 Дарга — станция ДВЖД на линии Волочаевка-2 — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край.